Соколо́вка () — деревня в Пинском районе Брестской области Белоруссии. Входит в состав Валищенского сельсовета. Расположена в 2 км от автодороги Ивацевичи — Пинск — Столин (Р-6) в 40 км от города Пинск. По переписи населения 2019 года в деревне насчитывалось 119 человек.

История 
 С XVI века здесь находятся королевские земли в составе Озаричского староства
 XIX век — деревню составляли 19 дворов, имением владели Скирмунтты

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Пинского района